Die Liste der Mannschaftskader der Top 12 2017 enthält alle Spieler, die für die französische Top 12 2017, der höchsten Liga in der französischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach, gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften maximal 16 Spieler melden, darunter mindestens eine französische Frau und einen französischen Mann. Männliche Spieler und ausländische Spielerinnen mussten eine Elo-Zahl von mindestens 2000 haben. Nicht alle Vereine nutzten das Kontingent aus, so meldete Grasse Echecs 15 Spieler und der Club d’échecs Lexovien 11 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während Bischwiller, Grasse und Strasbourg mit je neun eingesetzten Spielern auskamen, spielten bei Bois-Colombes 15 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 135 Spieler zum Einsatz, von denen 34 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spieler waren Jorden van Foreest (Clichy) und Maxim Rodshtein (Bischwiller) mit je 9 Punkten aus 11 Partien. Je 8 Punkte erreichten Loek van Wely, Pauline Guichard (beide Clichy), Andreea Bollengier (Nice Alekhine) und Jean-Noël Riff (Mulhouse), wobei van Wely 10 Partien spielte, Guichard, Bollengier und Riff je 11. Mit Alexandra Kostenjuk (Clichy) und Richard Pile (Grasse) erreichten zwei Spieler 100 %, von diesen kam Kostenjuk zweimal zum Einsatz, Pile einmal.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2017); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2017); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Mai 2017; ALG = Algerien, ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, EGY = Ägypten, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MAR = Marokko, MDA = Republik Moldau, NED = Niederlande, PAR = Paraguay, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Club de Clichy-Echecs-92

Club de Bischwiller

Club de Nice Alekhine

Club de Mulhouse Philidor

C.E. de Bois-Colombes

Grasse Echecs

Les Tours de Haute Picardie

Club de Tremblay-en-France

Club de Vandœuvre-Echecs

Cercle d’Echecs de Strasbourg

Club de Montpellier Echecs

Club d’échecs Lexovien

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Turnierseite (französisch)
 Mannschaftsmeldungen (französisch, PDF; 727 kB)

Schach (Frankreich)
Schach 2017